Inverness kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Inverness, Québec, kommun,

Storbritannien 

 Inverness, stad, Skottland, Highland, 
 Inverness-shire, historiskt grevskap

Sverige 
 Inverness, Stocksund, bostadsområde i Danderyds kommun

USA 

 Inverness, Alabama, Bullock County, 
 Inverness, Florida, countyhuvudort, Citrus County, 
 Inverness, Mississippi, Sunflower County, 
 Inverness, Illinois, ort, Cook County, 
 Inverness, Kalifornien, Marin County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar